In der Mathematik bezeichnet eine Parameterfunktion eine

 Menge von Funktionen, die sich alle in mindestens einem Parameter unterscheiden, siehe Kurvenschar
 Funktion in der Statistik, die jedem Parameter eines parametrischen Modells einen Wert im Entscheidungsraum zuordnet, der dann geschätzt werden kann, siehe Parameterfunktion (Statistik).